Cliorismia är ett släkte av tvåvingar. Cliorismia ingår i familjen stilettflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stilettflugor
Cliorismia